RID steht für:

 Radiation Interference Discrimination, eine Technologie, die es Messgeräten ermöglicht, „Fremdstrahlung“ auszublenden
 Radionuclide Identifying Device, ein Messgerät zur Analyse und Identifizierung von ionisierender Strahlung
 Rechnerinterne Darstellung, mathematisches Datenmodell eines CAD-Modells
 Recorder Identification Code, eine Kennnummer für CD-Brenner
 Refractive Index Detector, ein Detektor, der in der analytischen Chemie eingesetzt wird, siehe Brechungsindexdetektor
 Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses, Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr
 Rekord-Institut für Deutschland, ein Institut für Rekordmessungen aus Hamburg
 Repertorio italiano – dialetti, ein Tessiner Dialektwörterbuch, siehe Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana
 Retinal Image Display, ein Projektor, der Grafiken direkt auf die menschliche Netzhaut projiziert
 Review Item Discrepancy, formale Feststellung einer zu behebenden Unklarheit oder eines Fehlers bei der Inspektion von Projektdokumentation
 Richmond Municipal Airport, Richmond (Indiana) (IATA-Code)
 Ried bei Gernsheim (Kennung des Drehfunkfeuers), siehe Drehfunkfeuer #Liste der VORs in Deutschland

RID als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Kelheim (für Riedenburg)

Rid ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Rid (* 1975), deutscher Politikwissenschaftler und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Ried

Abkürzung